Brundle est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alex Brundle (1990-), pilote automobile et commentateur de courses automobiles anglais, fils de Martin Brundle ;
 , pilote de speedway britannique ;
 Martin Brundle (1959-), pilote automobile et commentateur de courses automobiles anglais ;
  (1994-), footballeur anglais ;
  (1962-), pilote automobile et homme d’affaires britannique du domaine des courses automobiles, frère de Martin Brundle.

Personnage de fiction 
 Seth Brundle, ou Brundlefly, personnage de fiction, scientifique et inventeur, du film américain La Mouche de David Cronenberg.

Patronyme anglais